Eurodif, créée en 1973, est une société spécialisée dans l'enrichissement de l'uranium, filiale du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Elle a entre autres pour filiale
 Eurodif Production, qui exploitait la première usine Georges-Besse, sur le site nucléaire du Tricastin.

 Eurodif est une chaîne de magasins français, spécialisés dans la maison et mode, fusionnée avec Bouchara depuis 2017.